Il toponimo Sânpaul (in romeno San Paolo) può riferirsi a diverse località della Romania:
 Sânpaul, comune del distretto di Cluj
 Sânpaul, comune del distretto di Mureș